Цако ():
 Цако (Czako) — военный головной убор, из твёрдой кожи, с развалистою или прямою тульею и плоским верхом, цилиндрической формы с плоским верхом, с козырьком, подбородным ремешком, часто с украшением в виде султана, помпона и кутаса.

Фамилия 
 Цако, Иосиф (1906—1966) — румынский футболист, защитник, участник первого чемпионата мира по футболу в составе сборной Румынии.
 Цако, Кристина (род. 1978) — фигуристка из Венгрии, серебряный призёр чемпионата Европы 1997 года, семикратная чемпионка Венгрии.